«I Wanna Rock»:

 «I Wanna Rock» — композиция американской хеви-метал-группы Twisted Sister
 «I Wanna Rock» — песня американского рэпера Snoop Dogg